De Beker van België is een bekercompetitie in het Belgische basketbal, die naast de reguliere competities wordt georganiseerd. De inrichtende macht is Basketball Belgium (BB).

Herencompetitie 
Voor de competitie zijn alle clubs uit de nationale afdelingen automatisch gekwalificeerd. Daarnaast mogen er ook een aantal provinciale clubs van de Basketbal Vlaanderen (BVL) en haar Waalse tegenhanger Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB) deelnemen.

De ploegen uit 2de en 3de nationale spelen eerste een groepsfase van enkele wedstrijden. Nadien spelen de groepswinnaars vanaf de 1/16de finale (door loting bepaald) één wedstrijd om uit te maken wie doorstroomt naar de volgende bekerronde. Vanaf de 1/8ste finale doen de ploegen uit eerste nationale mee en vanaf de kwartfinale wordt dit knock-outsysteem gespeeld met een heen-en-terugmatch. Soms beslist men om een final four te organiseren voor de halve finale en de finale.

De winnaar krijgt de wisselbeker Rene Balieus, vernoemd naar een vroegere voorzitter van de KBBB.

De beker van België werd voor het eerst in 1954 gespeeld in een organisatie van de Brusselse krant "Le Soir"

Finales 

+x: x punten voorgift
n(x)v: na (aantal) verlenging(en)

Damescompetitie 
Voor de competitie zijn alle clubs uit de nationale afdelingen automatisch gekwalificeerd. Daarnaast mogen er ook een aantal provinciale clubs van de Basketbal Vlaanderen (BVL) en haar Waalse tegenhanger Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB) deelnemen.

De winnaar krijgt een wisselbeker Challenge Wim Desomville.

Finales 

+x: x punten voorgift 
n(x)v: na (aantal) verlenging(en)

Referenties
Beker van België, Basketbal Vlaanderen 

Belgische basketbalcompetitie
Basketbal